Filth (englisch Schmutz) ist:
 Filth (Album), Debütalbum der Band Swans aus dem Jahr 1983
 der englische Originaltitel von Drecksau (Roman), Roman von Irvine Welsh aus dem Jahr 1998
 der englische Originaltitel von Drecksau (Film), Verfilmung des Romans durch Jon S. Baird aus dem Jahr 2013

Filth ist der Künstlername von:
 Dani Filth (* 1973; bürgerlich Daniel Lloyd Davey), britischer Sänger